Bornholm může být:

 Bornholm – dánský ostrov v jihozápadní části Baltského moře
 Bornholm (komuna) – komuna v Dánsku
 Bornholm (Austrálie) – sídlo v Austrálii